Sinus je lahko
 sinus (anatomija) - votlina, vdolbina ali razširitev v organu, npr. paranazalni sinus, aortni sinus ...
 trigonometrična funkcija; matematična funkcija